Bitburger Land bezeichnet

 das Bitburger Gutland bei Bitburg in der Eifel
 die Verbandsgemeinde Bitburger Land in der Eifel